Джа́стин Уо́ртингтон Ге́нри (, род. 25 мая 1971 года, ) — американский киноактёр. Номинант на премию «Оскар». Получил широкую известность, снявшись в 1979 году в роли Билли в фильме «Крамер против Крамера». С 2000 года работает в сфере новых медиа.

Биография 
Джастин Генри родился в 1971 году в городе Рай, округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк. В 1979 году впервые появился на экранах в фильме «Крамер против Крамера». За эту роль Джастин, будучи в возрасте 8 лет, был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана (установив тем самым своеобразный рекорд), а также был включён (на 80-м месте) в список лучших детей-актёров по мнению телеканала VH1. Четыре года спустя снялся в эпизодической роли в сериале «Остров фантазий». Следующее появление на большом экране — роль младшего брата протагониста в фильме «16 свечей». В 1988 году исполнил роль сына семейной пары — главных героев фильма — в «Приятном танце сердец».

В 1993 году Джастин получил звание бакалавра по специальности «психология» в .

После получения образования Дж. Генри продолжил карьеру в кино, снявшись, в том числе, в сериале «Скорая помощь» и фильме «Юные защитники».

Карьера в медиа-бизнесе 
В 1998 году Джастин Генри выступил сооснователем кинофестиваля . Продолжая сниматься в кино и на телевидении, он начал карьеру в сфере электронных СМИ и с 2009 года занимает высокий руководящий пост в компании , работающей в области интернет-телевидения.

Фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 
 Justin Henry LinkedIn

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Выпускники Брансуикской школы
Выпускники Скидморского колледжа